Тюль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, адміністративний центр департаменту Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 80 км на південний схід від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 7074 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 13535,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Інше 
Від назви міста походить і назва тканини тюль.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Тюль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Коррез
Коррез